Archer John Porter Martin, químico britânico.
 John Porter Hatch, militar estaduninese.